Le Puzzle désigne :
 Le Puzzle, un groupe de rap français
 Le Puzzle, un épisode de la série Buffy contre les vampires